Zuid-Afrika:
het door Portugese ontdekkingsreizigers op Kerstmis (pt.: Natal) ontdekte gebied en nederzetting in het oosten van het huidige Zuid-Afrika, overeenkomend met de volgende betekenissen van Natal, Zuid-Afrika:
Republiek Natalia, een voormalige Boerenrepubliek (1839-1843)
Natal (kolonie), een voormalig Brits kolonie (1843-1910)
Natal (provincie), een van de vier voormalige Zuid-Afrikaanse provincies
KwaZoeloe-Natal, een provincie van Zuid-Afrika

Overige:
Natal (Brazilië), een stad en gemeente in het noordoosten van Brazilië, eveneens naar Kerstmis genoemd
Natal (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Natal (district), een voormalig Nederlands bestuursdistrict op Sumatra
Natal (Sumatra), een stad aan de westkust van Sumatra
Project Natal, een manier om controllerloos computerspellen te spelen op de Xbox 360